Jawa steht für:

 Jawa, ein tschechischer Motorrad- und Autohersteller
 Jawa, eine der vier Hauptinseln Indonesiens, siehe Java (Insel)
 Jawa, kupfersteinzeitliche Siedlung in Jordanien, siehe Trinkwasserreservoir von Jawa
 Opera Jawa, ein indonesischer Film
 eine Spezies aus Star Wars

Siehe auch:
 Java
 Yava
 IAWA

Abkürzung